Ильшат Минтагирович Билалов (15 января 1985, Нижнекамск, ТАССР, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, защитник карагандинской «Сарыарки», выступающего в ВХЛ.

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 18 декабря 2013 года

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на sports.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Сарыарка»